Iligan steht für:

 Iligan City, eine Stadt auf den Philippinen

Iligan ist der Familienname folgender Personen:

 Porfirio R. Iligan (1922–2001), philippinischer Geistlicher, katholischer Bischof